FHS steht für:
 Filesystem Hierarchy Standard
 Felines Hyperästhesie-Syndrom
 Fachhochschule Salzburg
 FHS St. Gallen
 Fachhochschule
 Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom
 Frankfurter Hauptschule
 Fürstin-Hedwig-Schule, Neustettin

FhS steht für:
 Flemhuder See

fhS steht für:
 Fachhochschule Schmalkalden, ehemaliger Name der Hochschule Schmalkalden

Siehe auch

Abkürzung